Родульф — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Родульф — король герулов (начало VI века)
 Родульф — архиепископ Буржа (840—866)
 Родульф Харальдссон (погиб в 873) — вождь викингов
 Родульф (погиб в 896) — граф Вермандуа
 Родульф Иврийский (умер ок. 1015) — регент Нормандии в малолетство герцога Ричарда II